Trollträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (4,2 ha)
Trollträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (13,2 ha)
Trollträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn